

Монтебелло — місто, штат Каліфорнія
 Монтебелло — селище, штат Нью-Йорк